Ego è il pronome personale di prima persona singolare nella lingua latina. Può anche riferirsi a:

Astronomia 
 EGO (Osservatorio Gravitazionale Europeo) - progetto che utilizza l'interferometro VIRGO per lo studio delle onde gravitazionali

Codici 
 EGO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Belgorod (Russia)
 ego – codice ISO 639-3 della lingua eggon

Fumetto 
 Ego – personaggio della Marvel Comics

Musica 
 Ego – etichetta discografica italiana
 Ego – album di Tony Williams del 1971
 Ego – singolo di Elton John del 1978
 Ego – album degli Oomph! del 2001
 Ego – album di Nesli del 2003
 Ego – singolo di Beyoncé del 2009
 Ego – singolo delle The Saturdays del 2010
 Ego – singolo di Willy William del 2015
 Ego – singolo di Ella Eyre del 2017
 Ego – singolo di Ernia del 2017
 Ego – album di Biondo del 2018
 Ego – singolo di Jasmine del 2020

Psicologia 
 Ego (Io) – concetto della psicologia

Altri progetti